Scattered disk object, een groep planetoïden in de buitenste regionen van het zonnestelsel
 SDO '39, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Lage Mierde
 SDO '63, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Lamswaarde
 SDO Bussum, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Bussum
 SDO (Hillegom), een Nederlandse korfbalvereniging uit Hillegom
 SDO (Kamerik), een Nederlandse korfbalvereniging uit Kamerik
 SDO (Schoonoord), een Nederlandse korfbalvereniging uit Schoonoord